Nicola Fusco può essere riferito a:

Nicola Fusco (calciatore)
Nicola Fusco (matematico)